Крамаренко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Крамаренко Андрій Іванович (1897—1976) — театральний актор. Народний артист УРСР.
 Крамаренко Андрій Макарович (1918—1965) — Герой Радянського Союзу.
 Крамаренко Валерій Васильович (* 1947) — майстер спорту СРСР і України з авіамодельного спорту
 Крамаренко Василь Пилипович (1916—1998) — український вчений, доктор фармацевтичних наук, професор Львівського державного медичного інституту.
 Крамаренко Вікторія Вікторівна —медична сестра Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Крамаренко Володимир Миколайович — майор Збройних Сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Крамаренко Григорій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Крамаренко Євген Юрійович (1879—1957) — професор, хірург.
 Крамаренко Лев Юрійович (1888—1942) — український живописець.
 Крамаренко Олег Іванович (* 1956) — радянський український футболіст.
 Крамаренко Олег Олександрович (* 1970) — український радянський спринтер.
 Крамаренко Олександр:
 Крамаренко Олександр Андрійович (* 1955) — український незалежний журналіст.
 Крамаренко Олександр Антонович (1921—2000) — радянський військовик, генерал-майор, начальник військ зв'язку 13-ї армії та Південної групи військ.
 Крамаренко Олександр Павлович (* 1962) — український журналіст та редактор, головний редактор журналу Деньги.ua.
 Крамаренко Олексій Іванович (1882—1943) — міський голова (бургомістр, згодом обербургомістр) Харкова у 1941—1942 рр. під час німецької окупації.
 Крамаренко Петро Павлович (1873—1944) — офіцер російської армії, учасник «білого руху».
 Крамаренко Сергій:
 Крамаренко Сергій Макарович (* 1923) — Герой Радянського Союзу.
 Крамаренко Сергій Сергійович
 Крамаренко Сергій Сергійович (1946—2008) — радянський футболіст, воротар.
 Крамаренко Сергій Сергійович (* 1966) — український біолог, професор, доктор біологічних наук.
 Крамаренко Ярослав Васильович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко